Bragança kan syfta på följande:

 Huset Bragança, en tidigare dynasti i Portugal och Brasilien

Geografi

Brasilien 

 Bragança (kommun), Pará, 
 Bragança, Pará, ort, 
 Bragança Paulista, kommunhuvudort, São Paulo,

Portugal 

 Bragança, stad, 
 Bragança (distrikt)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar